Generation П:

 Generation «П» — постмодернистский роман Виктора Пелевина.
 Generation П — российский фильм.